Castin est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme
 Saint Castin († 237), riche sénateur de Rome, élu évêque d'Argyropolis en 230, il transféra son siège à Byzance ; fêté le 25 janvier ;
 Anastasie de Saint-Castin est la fille de Misoukdkosié ou Nicoskwé (nommée Dame Melchilde) et de Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin, chef amérindien et baron français ;
 Bernard-Anselme de Saint-Castin est le quatrième baron de Saint-Castin ;
 Jean-Vincent d'Abbadie de Saint-Castin  était le  de Saint-Castin et fut aussi chef amérindien. Il est né en 1652 à Escout et est décédé en 1707 à Pau.

Toponyme
 Castin est une commune française, située dans le département du Gard.
 Saint-Castin est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Saint-Castin est un canton du Québec.

Références

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme